Gama, sau gamma, este a treia literă a alfabetului grec.

Gamma se mai poate referi la: 
 Radiația γ (fizică), unde electromagnetice cu frecvență extrem de mare, produse de interacțiuni între particule subatomice
 Punctul vernal (astronomie), notat cu γ, punctul de pe sfera cerească unde se intersectează ecuatorul ceresc cu ecliptica, unde se află aparent Soarele la echinocțiul de primăvară